Estats Units
 Williamstown (Kentucky)
 Williamstown (Massachusetts)
 Williamstown (Nova Jersey)
 Williamstown (Pennsilvània)
 Williamstown (Vermont)
 Williamstown (Virgínia de l'Oest)
 Irlanda
 Williamstown (Galway), localitat al comtat de Galway